

Прізвище

Гере́н () — прізвище французького походження, відомі носії:
Анрі Герен (*1921 — †1995) — французький футболіст та футбольний тренер.
Венсан Герен (*1965) — французький футболіст.
Робер Герен (*1876 — †1952) — французький журналіст, перший президент та один із засновників ФІФА.

Географічні назви

Герен () — муніципалітет Франції, департамент Ен.
Герен (Лот і Гаронна) () — муніципалітет Франції, департамент Лот і Гаронна.
Гурне-ле-Герен () — муніципалітет Франції, департамент Ер.
Фонтен-Герен () — муніципалітет Франції, департамент Мен і Луара.

Французькі прізвища